Величковка — название населённых пунктов на Укране:

 Величковка — посёлок в Лубенском районе Полтавской области.
 Величковка — село в Менском районе Черниговской области.